Carlo Girometta (1913-1989) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Pin Girometta – maschera di Carnevale tradizionale del varesotto.